

Sigle 
 GMR – Dall'inglese Giant Magneto-Resistence, indica il fenomeno fisico della Magnetoresistenza gigante

Codici 
 GMR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gambier Island (Polinesia Francese)